Marcelo Pugliese, een Argentijns atleet.
 Osvaldo Pugliese, een Argentijns tanguero (tangomuzikant).
 Antonio Pugliese, een Italiaans profworstelaar